Osoby:
 Elisabeth zu Wied (ur. 1843, zm. 1916) – królowa Rumunii
 Gustav Wied (ur. 6 1858, zm. 1914) – duński poeta, prozaik, dramaturg i krytyk społeczny
 Hermann zu Wied (ur. 1814, zm. 1864) – niemiecki szlachcic, czwarty książę zu Wied
 Maximilian zu Wied-Neuwied (ur. 1782, zm. 1867) – niemiecki podróżnik, etnolog 
 Wilhelm zu Wied (ur. 1876, zm. 1945) – władca Albanii od 21 lutego 1914 do 3 września 1914 roku

Niemcy:
 Wied – rzeka w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Wied – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Inne:
 Ród zu Wied – niemiecka rodzina szlachecka 
 Hausen (Wied)  
 Neustadt (Wied) 
 Wiet